La saison 1956-1957 du Championnat du Danemark de football était la  du championnat de première division au Danemark. Les 10 meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'un poule unique où chaque formation rencontre tous ses adversaires trois fois, à domicile et à l'extérieur et non plus deux fois comme lors des saisons précédentes. De plus, le championnat passe de 10 à 12 clubs à partir de la saison prochaine : les champion et vice-champion de D2 sont promus et le club classé dernier de D1 dispute un barrage face au  de D2.

L'AGF Aarhus conserve une nouvelle fois son titre de champion du Danemark en terminant en tête de la poule. C'est le  de champion du Danemark de l'histoire du club. L'AGF réalise un  Coupe-championnat en battant l'Esbjerg fB en finale de la Coupe du Danemark.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Koge BK est promu en D1, Boldklubben 1903 est relégué en deuxième division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Danemark de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Résultats complets : classement et tableau des scores

Championnat du Danemark de football
Danemark
Danemark
1956 au Danemark
1957 au Danemark